Colquitt (Geórgia)
Condado de Colquitt

Desambiguações de antropônimos